X Rendering Extension (Render или XRender, пер. Расширение рендеринга для X) - расширение X Window System для реализации алгоритма композиции Портера-Даффа в X-сервере. Написано Кейтом Пакардом в 2000 году, первый релиз вышел для XFree86 версии 4.0.1.

Предоставляет некоторые функции рендеринга и альфа-смешивания. На настоящий момент используется для вывода антиалиасинговых шрифтов. Ожидается также поддержка теней и полупрозрачности. Однако уже сейчас kwin - оконный менеджер KDE - использует XRender для отрисовки теней и полупрозрачности

Геометрические фигуры обрабатываются на стороне клиента преобразованием в мозаику, треугольники или трапеции. Текст рисуется подгрузкой глифов в сервер и рендеринга всей группы.

Расширение отличается поддержкой 3D-графики новых видеокарт.

См. также 
 EXA (EXA) - ускорение для XRender

Ссылки 
Расширение рендеринга для X (Кейт Пакард, 23 июля 2004 года)
Новая модель рендеринга для X (Кейт Пакард, USENIX 2000)
Высокопроизводительные X-серверы в архитектуре Kdrive (Эрик Анхолт, USENIX '04)
Глоссарий Xorg (X.Org)

X Window System
Freedesktop.org